Olovo može značiti:

 Olovo (element), kemijski element
 Olovo (BiH), grad i općina u Bosni i Hercegovini
 Olovo (općina Kupres), selo kod Kupresa, BiH